Bent (peça), de Martin Sherman
Bent (filme), filme com Clive Owen e Jude Law
Bent (curta-metragem), com Amy Jo Johnson

Desambiguações de cinema
Desambiguações de teatro